Sokol Grad, Sokol grad ili Sokol može biti:
Sokol grad (Konavle), tvrđava u Hrvatskoj
Sokol Grad (Gračanica), tvrđava u Usori, BiH
Sokol Grad (Pliva), srednjovjekovni utvrđeni grad u Donjim Krajima, na lijevoj obali Plive
Sokol Grad (Međurječje), srednjovjekovni utvrđeni grad u Međurječju, kod sutoka Tare i Plive u Drinu

Vidi 
Soko grad